Apia International Sydney 2014 (kobiety)
 Apia International Sydney 2014 (mężczyźni)